Vertrag von Blois steht für:

Vertrag von Blois (1504)
Vertrag von Blois (1505)
Vertrag von Blois (1572)